

Lokalizacje

Niemcy 
 Adelshofen – dzielnica Bad Wurzach
 Adelshofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Adelshofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürstenfeldbruck